20th Century London é um site informativo sobre a Cidade de Londres, onde se pode encontrar informação sobre monumentos, lugares, pessoas, sobre a história da própria cidade, do seu metropolitano, etc.

Ligações externas
20th Century London
Portal PemOnline

Sites de notícias